Skinner ett efternamn. Anmärkningsvärda personer med efternamnet inkluderar: 
 Alf Skinner
 B. F. Skinner, psykolog
 Callum Skinner
 Carole Skinner
 Catherine Skinner
 Dennis Skinner
 Edwin Skinner
 G. William Skinner
 Helen Skinner
 Jeff Skinner
 Julie Skinner
 Mike Skinner, flera  personer
 Mike Skinner (musiker)
 Mike Skinner (racerförare)
 Mykayla Skinner
 Quentin Skinner
 Richard Skinner
 Samuel K. Skinner

Personer med förnamnet eller smeknamnet Skinner
 Skinner Poulin (1887–1971), kanadensisk ishockeyspelare

Förnamnsförgreningssidor
Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken